Бори́с То́карев:
Токарев, Борис Александрович (род. 1959) — советский и российский актёр.
Токарев, Борис Васильевич (род. 1947) — советский и российский актёр, режиссёр, продюсер.
Токарев, Борис Кузьмич (1907—1977) — военный лётчик, генерал-майор авиации.
Токарев, Борис Сергеевич (1927—2002) — советский спортсмен-легкоатлет.